Граната для метания — это спортивный снаряд который развивает мышцы торса и рук.

Метание происходит из разных положений: стоя, лежа, в движении. Универсальным методом является бросок гранаты через плечо. При таком броске проще всего отработать меткость и силу броска. Гранаты предназначены для тренировок и соревнований в школах, спортивных клубах, колледжах и высших учебных заведениях.

Гранаты для метания изготавливают с деревянной либо металлической ручкой.

Дополнительные упражнения помогают привести в готовность плечевой пояс к следующим нагрузкам, а также вовлекут в работу те мышцы и связки, которые нередко исполняют пассивную работу. В итоге у спортсмена получается всего за несколько тренировок усовершенствовать те необходимые качества, которые помогут придать гранате при толчке надлежащую инерцию.

Примечания

Ссылки 

Спортивные снаряды